Lawrence se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Newbold Lawrence
 John F. Lawrence
 Margaret Elizabeth Lawrence
 Reginald Frederick Lawrence